Janisławiec peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Janisławiec, un village dans la voïvodie de Lubusz ;
 Janisławiec, un village dans la voïvodie de Poméranie.